Nestor Michel Zaragoza López (Guadalajara, Jalisco, 9 de junio de 1992 - ibídem, 22 de noviembre de 2017), más conocido como The Crash Lokote, fue un rapero, cantante y compositor mexicano.

Carrera musical 
Comenzó su carrera en el año 2013, con el grupo "The Poison Kings". En 2014 subió su primera canción como solista "Llego Su Fin" a su canal de YouTube. Durante 2014 y 2015 lanzó varias canciones pero fue hasta 2016 cuando empezó ha ganar gran fama en el género gangsta rap.

A pesar de su corta carrera, Crash logró agregar canciones a su repertorio con artistas reconocidos en el género como Maniako, Nez Lemuz, QBA y Toser One.

Muerte
Murió asesinado por varios impactos de bala el 22 de noviembre de 2017 en Guadalajara Jalisco. Varios informes afirmaban que fue por riñas entre pandillas, y por alterar el orden por medio de las redes sociales.

Discografía

Álbumes de studio 
 Llego su fín (2018)
 Zona de guerra (2018)

Referencias 

Nacidos en 1992
Raperos de México
Fallecidos en 2017